Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Albacete. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 02000.

 
Albacete